Redakai: W poszukiwaniu Kairu (ang. Redakai: Conquer the Kairu, 2011-2013) – francusko-kanadyjski serial animowany wyprodukowany przez studio Marathon (znanego m.in. z Odlotowych agentek i Martina Tajemniczego) i Spin Master. Serial powstał na bazie gry karcianej o nazwie Redakai.

Światowa premiera serialu odbyła się w Kanadzie 9 lipca 2011 roku na kanale YTV. W Polsce premiera serialu odbyła się 3 marca 2012 roku na kanale Cartoon Network.

Opis fabuły 
Serial opowiada o piętnastoletnim uczniu starożytnych sztuk walki – Ky, który wyrusza w podróż dookoła świata, której celem jest odnalezienie kosmicznego źródła energii zwanego Kairu. Towarzyszą mu przyjaciele – Maya i Boomer.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Tomasz Robaczewski
Dialogi: Tomasz Robaczewski
W wersji polskiej udział wzięli:
 Michał Podsiadło – Ky
 Joanna Pach – Maya
 Paweł Ciołkosz – Boomer
 Artur Pontek – Mookee
 Krzysztof Cybiński – Techris
 Grzegorz Drojewski – Zylus
 Adam Pluciński – Rynoh
 Paweł Szczesny – Bash
 Monika Pikuła – Księżniczka Diara
 Bartosz Martyna – Koz
 Krzysztof Szczerbiński – Zane
 Anna Sztejner – Zair
 Artur Kaczmarski – Lokar
 Jakub Wieczorek – Mistrz Bodai
 Olga Omeljaniec – Teeny
 Mieczysław Morański – 
 Profesor Knox (odc. 1),
 indyjski sprzedawca potraw z figi (odc. 9),
 Atoch (odc. 13)
 Przemysław Nikiel – Gihox (odc. 2)
 Piotr Bajtlik – Kieran McKann (odc. 8)
 Anna Apostolakis – Reba (odc. 16, 25-26)
 Marek Robaczewski – Merl (odc. 16, 26)
 Janusz Wituch – Nanook (odc. 19)
 Adam Krylik – Connor Stax (odc. 19, 25)
 Robert Tondera – Mistrz Atoch (odc. 20, 22, 25)
 Łukasz Węgrzynowski – Ekayon (odc. 20, 26)
 Wojciech Machnicki – Mistrz Quantus (odc. 22, 25-26)
i inni

Lektor: Krzysztof Cybiński

Odcinki 
 Serial liczy 52 odcinki.
 Serial po raz pierwszy pojawił się na kanale Cartoon Network:
 I seria (odc. 1-19) – 3 marca 2012 roku,
 I seria (odc. 20-26) – 2 września 2012 roku,
 II seria (odc. 27-52) – niemitowany.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona kreskówki
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2013